

Nom 
Ragot peut désigner :
 une rumeur ;
 un sanglier âgé de 2 à 3 ans.

Patronyme 

 André Ragot (1894-1971), médecin militaire, Officier de marine, Résistant, et aquarelliste français ;
 Christian Ragot (1933-), designer français ;
 Cédric Ragot (1973-2015), designer français ;
 Emmeline Ragot (1986-), championne de VTT catégorie cyclisme de descente française ;
 François Ragot (1638-1670), graveur et marchand d'estampes français ;
 Marie-Laure Ragot, musicologue française ;
 Olivier Ragot (1981-), coureur cycliste français ;
 Pierre Ragot (1551-1602), religieux français ;
 Vincent Ragot de Beaumont (1624-1714), ecclésiaste, essayiste et économiste français ;
  ;
 Pierre-Yves Ragot (1986-), joueur de handball français.

Homonymie de patronyme